Маяк Плам-Бич ()  — маяк, расположенный в заливе Наррагансетт напротив мыса Плам-Бич Пойнт, округ Вашингтон, штат Род-Айленд, США. Построен в 1897 году. Деактивирован в 1941 году. Возвращён в эксплуатацию в 2003 году.

Местоположение 

Маяк расположен в заливе Наррагансетт между мысом Плам-Бич на материке и островом Конаникут.  Он предупреждает об опасности, поскольку мель с ним практически не видна из-под воды даже во время штиля. Подобные одиноко стоящие среди толщи воды маяки называют "маяки-свечки" (), поскольку по форме они напоминают автомобильную свечу зажигания.

История 

Города Провиденс и Ньюпорт, одни из первых английских поселений в Северной Америке, были крупными центрами промышленности и торговли в XVIII-XIX веках. Для обеспечения навигации до них через залив Наррагансетт, в котором находится множество больших и малых островов, было построено несколько маяков. Мель около мыса Плам-Бич Пойнт неоднократно была причиной кораблекрушений. В 1895 году Конгресс США выделил 20 000$, а в 1894 — ещё 40 000$ на строительство маяка около мыса Плам-Бич. Строительство было завершено в 1897 году. Маяк представлял собой цилиндрическую чугунную башню высотой 16 метров на бетонном основании, на вершине которой была установлена линза Френеля. Вокруг маяка была насыпана . Летом 1897 года на маяк установили противотуманный колокол. В 1940 году было завершено строительство , соединившего остров Конаникут с материком, и необходимость в маяке Плам-Бич отпала. В 1941 году Береговая охрана США вывела маяк из эксплуатации.

В 1988 году он был включен в Национальный реестр исторических мест.

В 2003 году маяк был возвращён в эксплуатацию. В настоящее время реставрация маяка продолжается.

Фотографии

Примечания 

Плам-Бич
Объекты Национального реестра исторических мест в Род-Айленде
Вашингтон (округ, Род-Айленд)